Анатолий Дмитриевич Оськин:
 Оськин, Анатолий Дмитриевич (род. 1989) — российский биатлонист.
 Оськин, Анатолий Дмитриевич — народный депутат СССР (1989—1991), директор Сосногорского леспромхоза производственного объединения «Ухталес», гор. Сосногорск, Коми АССР.